El término Peyronie puede hacer referencia a:

 Enfermedad de Peyronie;
 Francois Gigot de La Peyronie, médico y cirujano francés.